Elektrisk modstand har flere betydninger eller specialiseringer:
Elektrisk modstand (fysisk fænomen) – et fysisk fænomen der viser sig som 'tabsvirkning' i elektriske ledere
Elektrisk modstand (elektronisk komponent) – en elektronisk komponent som besidder et vist mål af ovennævnte fysiske fænomen

Se også 
Modstand